Maui Linux est un système d'exploitation libre basé sur la distribution GNU/Linux KDE Neon User edition, elle-même basée sur Ubuntu.

Résumé 
Blue Systems, la société qui sponsorise déjà plusieurs projets liés à KDE, développe Maui Linux comme un bureau prévu pour une utilisation quotidienne basée sur Plasma Desktop, le bureau KDE. Ce système d'exploitation cible aussi bien les nouveaux utilisateurs que les utilisateurs expérimentés avec GNU/Linux.

Jusqu'en 2016 Blue Systems développait Netrunner OS basée sur Kubuntu qui est devenue Maui Linux basée maintenant sur KDE Neon User edition.

La distribution Maui Linux est développée selon un modèle de sorties semi-rolling. Elle est basée sur un système "Long Terme support" stable mais de nombreux logiciels reçoivent des mises à jour régulières. Les éléments régulièrement mis à jour sont KDE Plasma, KDE Frameworks, les applications KDE, les applications simples comme Firefox et Thunderbird, ainsi que tout ce qui est mis à jour sur la base Ubuntu via rétroportage.

Liens externes 
 Maui page d'accueil
 Maui sur Distrowatch.com

Références 

Ubuntu